Guanhães kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guanhães (ort), Minas Gerais, 
 Guanhães (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar